The United States of America (englisch: Vereinigte Staaten von Amerika) steht für:

Musik:
 The United States of America (Band), eine US-amerikanische psychedelische Band der 1960er Jahre

Filme:
 The United States of America (1975), ein US-amerikanischer Film in der Regie von James Benning und Bette Gordon (1975)
 The United States of America (2022), ein US-amerikanischer Film in der Regie von James Benning (2022)